Конструкция Хопфа — способ построить отображение из джойна  в надстройку  с помощью отображения .

История 

Конструкция впервые использовалась Хопфом для сфер;
позже  использовал её, чтобы определить J-гомоморфизм.

Построение 

Отображение  строится как композиция двух естественных отображений

Ссылки 
 
 

Алгебраическая топология